La nazionale Under-18 di pallavolo femminile della Polonia è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo della Polonia con un'età inferiore di 18 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Polonia.

Rosa

Risultati

Campionato mondiale Under-18

Campionato europeo Under-18

Collegamenti esterni
 

 U-18
Polonia